Vanwall er:

En producent af formel 1-biler fra 50'erne. Se Vanwall (Formel 1)
En nutidig producent af sportsvogne, som ligner formel 1-bilerne. Se Vanwall Cars